Губаев — это фамилия:

 Губаев, Салим Сарварович (род. 1959) — советский и российский инженер.
 Губаев, Фарит Саитович (род. 1951) — советский и российский фотограф.

 Губаева, Тамара Владимировна (род. 1958) — советский и российский юрист.